Armstrong County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Armstrong County (Pennsylvania)
 Armstrong County (Texas)